Jan Orleánský, vévoda z Guise (Jean Pierre Clément Marie; 4. září 1874, Paříž – 25. srpna 1940, Larache) byl třetí syn a nejmladší potomek prince Roberta, vévody z Chartres, vnuk francouzského prince Ferdinanda Filipa a pravnuk francouzského krále Ludvíka Filipa. Jeho matkou byla Františka Orleánská, dcera Františka Ferdinanda Orleánského a brazilské princezny Františky.

Život 
Po smrti svého bratrance a švagra Filipa Orleánského, který si nárokoval francouzský trůn jako "Filip VIII.", se stal vévoda z Guise pro své orleánistické a unionistické příznivce francouzským titulárním králem jako "Jan III.". Titul byl zpochybňován členy španělské větve Anjou, kteří byli potomky francouzského krále Ludvíka XIV.

Jan z Guise zemřel 25. srpna 1940 ve věku 65 let v Larache v Maroku. Nárokovatelem titulu krále se po něm stal jeho jediný syn Jindřich, hrabě z Paříže.

Manželství a potomci 
30. října 1899 se pětadvacetiletý Jan oženil se svou o čtyři roky mladší sestřenicí Isabelou Orleánskou, mladší sestrou Filipa Orleánského ("Filip VIII.") a dcerou Filipa Pařížského ("Filip VII.") a Marie Isabely Orleánské.

Manželé spolu měli čtyři děti, tři dcery a synaː

 1. Isabela Orleánská (27. 11. 1900 Le Nouvion-en-Thiérache – 12. 2. 1983 Neuilly-sur-Seine)
 I. ⚭ 1923 hrabě Bruno z Hancourtu (20. 9. 1899 Vevey – 19. 4. 1930 Casablanca), automobilový závodník, tragicky zahynul během tréninku na Grand Prix Maroka
 II. ⚭ 1934 Pierre Murat (6. 4. 1900 Paříž – 30. 7. 1948 Rabat)
 2. Františka Orleánská (25. 12. 1902 Paříž – 25. 2. 1953 tamtéž)
 ⚭ 1929 princ Kryštof Řecký a Dánský (10. 8. 1888 Pavlovsk – 21. 1. 1940 Athény)
 3. Anna Orleánská (5. 8. 1906 Le Nouvion-en-Thiérache – 19. 3. 1986 Sorrento)
 ⚭ 1927 Amadeo z Aosty (21. 10. 1898 Turín – 3. 3. 1942 Nairobi), 3. vévoda z Aosty, místokrál a generální guvernér Italské východní Afriky 1937–1941, zemřel v britském zajateckém táboře v Keni
 4. Jindřich Pařížský (5. 7. 1908 Le Nouvion-en-Thiérache – 19. 6. 1999 Cherisy), hrabě pařížský
 ⚭ 1931 Isabela Orleánsko-Braganzská (13. 8. 1911 Eu – 5. 7. 2003 Paříž)

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 4. září
Narození v roce 1874
Narození v Paříži
Úmrtí 25. srpna
Úmrtí v roce 1940
Bourbon-Orléans
Vévodové z Guise
Vévodové z Montpensier
Francouzští princové
Muži